Oliphant peut désigner :
 Oliphant : un animal fantastique du monde de J. R. R. Tolkien, aussi appelé Mûmak
 Oliphant : l'orthographe désuète de l'olifant, cor en ivoire
 Oliphant : un affluent du fleuve africain Limpopo. Aussi écrit Olifants

Patronyme 
 Betty Oliphant (1918-2004), cofondatrice de l'
 Evan Oliphant (né le  à Wick en Écosse) est un coureur cycliste britannique
 Laurence Oliphant (1829–1888), diplomate anglais 
 Marcus Oliphant (1901–2000), physicien australien
 Margaret Oliphant (1828-1897), romancière écossaise
 Patrick Bruce « Pat » Oliphant (né le  à Adelaide, Australie), dessinateur.

Voir aussi 
 Char Olifant, un char d'assaut sud-africain
 Oliphants Drift, ville du Botswana
 
 Timothy Olyphant (1968-), acteur américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais